Арлеки́н (, ):
 Арлекин — персонаж итальянской комедии дель арте.
 Арлекин — геометрический орнамент из ромбов разного цвета; традиционный узор костюма арлекина.
 Арлекин — верхняя часть переднего сценического занавеса, скрывающего конструкцию сцены.
 Арлекин — главный герой балета М. И. Петипа «Арлекинада» (1900) и балета М. М. Фокина «Карнавал» (1910).
 Арлекин — театральная кукла, персонаж сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936).

Искусство и культура

Произведения 
 «» — комедия Алена-Рене Лесажа (1713).
 «» — комедия Пьера де Мариво (1720).
 «» и «Пьеро и Арлекин» — картины Поля Сезанна (1888—1890).
 «Арлекин и Смерть» — гуашь Константина Сомова (1907).
 «Арлекин и дама» — гуашь Константина Сомова (1912).
 «Чайный сервиз „Арлекин“» — сборник рассказов Агаты Кристи (опубликован в 1997).

Издания 
 «Арлекин» — еженедельный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1869 году П. И. Крашенинниковым.

Театры 
 «Арлекин» — театр в Киеве, организованный в 1919 году С. Юткевичем, Г. Козинцевым и А. Каплером.
 «Арлекин» — кукольный театр в Омске, основанный в 1936 году.
 «Арлекин» — музыкально-драматический театр в Москве, основанный в 1972 году.
 «Арлекин» — детский театр в Дмитрове, основанный в 1990 году.
 «Арлекин» (Arlekin Players Theatre) — театр в Бостоне, основанный в 2009 году; база лаборатории виртуального театра Zero Gravity.
 «Арлекин» — российский цирк-шапито

Фестивали и премии 
 «Арлекин» — фестиваль детского театра, проходящий в Санкт-Петербурге ежегодно с 2004 года на базе театра «Зазеркалье».
 «Арлекин» — театральная премия, вручаемая в рамках фестиваля «Арлекин».
 «Золотой Арлекин» — театральный фестиваль, проходящий в Саратове с 2001 года.

Биология 
 Арлекины — группа пород гончих собак.
 Бразильский длинноногий арлекин () — крупный жук семейства усачей.
 Перепел-арлекин () — птица семейства фазановых.
 Божья коровка-арлекин — одно из названий божьей коровки Harmonia axyridis.
 Ателопы, или Арлекины () — род бесхвостых земноводных.

См. также 
  (значения)
 Ихтиоз Арлекина — генетическое заболевание.

Примечания